Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2000 de l’Open d'Australie qui est disputé du 17 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Rennae Stubbs et Jared Palmer battent Arantxa Sánchez Vicario et Todd Woodbridge en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2000
Australie Double mixte
Australie Double mixte
Tennis en Australie en 2000
Tennis en janvier 2000